un abitante di Cavargna, comune in provincia di Como;
 un abitante della Val Cavargna, valle situata nella provincia di Como.